Seité, parfois orthographié Seïté ou Seite, est un patronyme porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 

 Alice Saunier-Seïté (1925-2003), universitaire française, secrétaire d'État puis ministre des universités ;
 Berndt Seite (né en 1940), homme politique allemand, ancien ministre-président du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 François Seité (1923-1944), officier des Forces françaises libres, compagnon de la Libération ;
 Joseph Seité (1920-2000), prêtre, animateur de radios bretonnes ;
 Visant Seité (1908-1993), Frère de Ploërmel, éducateur, professeur de breton, secrétaire général d'association.